Пак Сонху́н (; род. 8 декабря 2002 года) — южнокорейский певец, телеведущий и бывший фигурист. Является участником бой-бэнда Enhypen.

Биография

Детство 
Пак Сонхун родился 8 декабря 2002 года в Намъянджу, провинция Кёнгидо, Южная Корея. У него есть младшая сестра Пак Йеджи (кор. 박예지; род. 2007 года) .

Фигурное катание 
Сонхун является золотым призёром среди новичков (2015) и серебряным призёром среди юниоров (2016, 2017) на Кубке Азии по фигурному катанию, а также золотым призёром среди новичков (2015) на кубке Ломбардии. Сонхун также выиграл серебряные медали в соревнованиях новичков (2013) и юниоров (2014) на чемпионате Южной Кореи по фигурному катанию. 
В сезоне 2018—2019 годов Сонхун начал участвовать в соревнованиях старших возрастных категорий. Он выступал в двух соревнованиях серии ISU Challenger, Asian Figure Skating Trophy и Alpen Trophy. С 2020 года был кандидатом в национальную сборную Южной Кореи по фигурному катанию, вплоть до своего дебюта в Enhypen.

Музыкальная карьера 
В июне 2020 года Сонхун стал участником реалити-шоу I-Land, созданного Mnet и Belift Lab, совместным предприятием CJ E&M и Hybe Corporation. По словам Сонхуна, изначально он не хотел становиться артистом, а надеялся, что участие в танцевальной группе улучшит его навыки фигуриста. Однако после знакомства со звёздными участниками группы BTS и другими конкурсантами он «влюбился в K-pop и загорелся желанием стать идолом». В финале шоу Сонхун занял шестое место в зрительском голосовании и попал в состав группы победителей Enhypen. Группа официально дебютировала 30 ноября 2020 года.

В сентябре 2021 года Пак Сонхун вместе с Чан Вон Ён стали новыми ведущими южнокорейской телевизионной программы Music Bank.

Результаты соревнований

Фильмография

Телевизионные шоу

Награды и номинации

Примечания 

Фигуристы Республики Корея
Корейские певцы-идолы